Rocles - 3 franciaországi község elnevezése:

 Rocles (Allier)
 Rocles (Ardèche)
 Rocles (Lozère)